Полный облом () — французская кинокомедия 2003 года, режиссёр Игор Секулич
 Полный облом () — британо-канадский триллер 2006 года, режиссёр Жан-Батист Андреа